Гилл () — англосаксонская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Гилл, Винсент (род. 1957) — американский исполнитель кантри-музыки и блюза, мультиинструменталист.
 Гилл, Джон (род. 1937) — американский скалолаз и математик.
 Гилл, Джулианна (род. 1987) — американская актриса.
 
 Гилл, Дэвид Йен (1928—1997) — британский историк кинематографа, документалист.
 Гилл, Линетт (Лин) — австралийская кёрлингистка и тренер.
 Гилл, Кендалл (род. 1968) — американский баскетболист.
 Гилл, Мадж (1882—1961) — английская художница, писательница и оккультист.
 Гилл, Марикита (1861—1915) — американская художница.
 Гилл, Мэри Райт (1867—1929) — американская научный иллюстратор.
 Гилл, Розали Лоррейн (1867—1898) — американская художница.
 Гилл, Тали (род. 1999) — австралийская кёрлингистка.
 Гилл, Теа (род. 1970) — канадская актриса.
 Гилл, Теодор (1837—1914) — американский зоолог.
 Гилл, Фредерик (1883—1938) — британский игрок в поло.
 Гилл, Хэл (род. 1975) — американский хоккеист.
 Гилл, Энди (1956—2020) — британский рок-музыкант и продюсер.
 Гилл, Энтони (род. 1992) — американский баскетболист.
 Гилл, Эрик (1882—1940) — британский художник, скульптор и гравер.

Мифология 
 Гилл (сын Геракла) ( или ) — герой древнегреческой мифологии, царь дорийцев (ок. 1230 — ок. 1205 годы до н. э.).

Топоним 
  (, ) — в античной географии река, приток Герма, названный в честь сына Геи.
 Гилл — кратер на видимой стороне Луны, получивший своё название в честь шотландского астронома Дэвида Гилла.

См. также 
 Джилл
 Гиллик